Prins Nicolas af Sverige, hertug af Ångermanland (Nicolas Paul Gustaf født 15. juni 2015 i Danderyd), er en svensk prins og hertug af Ångermanland. Han er søn af Prinsesse Madeleine og Christopher O'Neill og yngre bror til prinsesse Leonore og storebror til prinsesse Adrienne. Han er nummer ni i den svenske tronfølge.

Biografi

Fødsel 
Den 15. juni 2015 klokken 13.45 blev prins Nicolas født på Danderyd hospital. Han vejede 3080 gram og var 49 centimeter lang. Dagen efter fødslen blev skudt en kanonsalut på 21 skud fra Skeppsholmen i Stockholm og fra salutstationer i Göteborg, Härnösand, Karlskrona og Boden. Den 17. juni 2015 annoncerede kong Carl XVI Gustaf på et kabinetmøde på det kongelige palads prinsens navn og titel. Te Deum vil blive afholdt i det kongelige kapel på Stockholms Slot den 18. juni 2015.

Nicolas er hertug af Ångermanland, som tidligere aldrig har været et hertugdømme.

Dåb 
Prins Nicholas blev døbt søndag d. 11 oktober 2015 i svenska kyrkan i Drottningholms slottskyrka. Officianter ved dåben var ærkebiskop Antje Jackelén, Lars-Göran Lönnermark og pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen. Hans seks faddere er hans morbror prins Carl Philip, hans faster Natascha Abensperg und Traun, en anden fasters mand Henry D’Abo, hans mors fætter Gustaf Magnuson, sin fars ven Marco Wajselfisz og sin mors veninde Katarina von Horn . Ved dåben tildeles prins Nicolas Serafimerordenens insignier.

Navnet 
Navnet Nicolas, i form af Nikolaus, har forkommet tidligere i Bernadotte dynastiet; Kong Oscar Is yngste søn ved navn Nikolaus August, men blev bedre kendt som "Prins August", og hans yngste nevø, Prins Eugen, blev kaldt Eugen Napoleon Nicholas. Navnet Paul, har han modtaget efter sin farfar Paul O'Neill og endda efter sin far Christopher O'Neill, der bærer det som sit andet navne. Navnet Gustaf kommer fra hans morfar Carl XVI Gustaf,, og i øvrigt har været meget brugt i Sveriges kongelige længde. En slægtning til Prins Nicolas af samme navn er Prins Nicolas af Hohenzollern, barnebarn af Prinsesse Birgitta. En anden er prins Nikolai til Danmark, som er nummer syv i den danske tronefølge. En tredje er Prins Nicolas mors fætter Nikolaos af Grækenland og Danmark.

Prins Nicolas deler alle sine navne med sin mors farfars fætter, Lennart Bernadotte. Lennarts fulde navn var Gustaf Lennart Nicolaus Paul.

Titler, ordner og dekorationer

Titler og prædikater 
 15. juni 2015 - 6. oktober 2019: Hans Kongelige Højhed Prins Nicolas Paul Gustaf, hertug af Ångermanland.

 7. oktober 2019 - nu: Prins Nicolas Paul Gustaf, hertug af Ångermanland.

Svenske ordner og dekorationer 
  Ridder og Kommendør af Kongl. Maj:ts orden (Serafimerorden) - siden hans fødsel den 15. juni 2015, præsenteret ved sin døb den 11. oktober 2015.
  Ridder af Carl XIII:s orden - siden sin fødsel.

Anetavle 
Prins Nicolas deler i sagens natur aner med sine søskende Prinsesse Leonore af Sverige og Prinsesse Adrienne af Sverige.

Referencer

Eksterne henvisninger 

Prinser fra Sverige
Huset Bernadotte
Hertuger af Ångermanland
Personer fra Stockholm